Бам:

Топонимы 
 БАМ — Байкало-Амурская магистраль.
 Бам — железнодорожная станция (населённый пункт) в Сковородинском районе Амурской области.
 Бам — станция Забайкальской железной дороги.
 Бам — город на юго-востоке Ирана в провинции Керман.
 Бам — вулкан, расположенный на одноимённом острове, входящий в состав провинции Восточный Сепик, Папуа — Новая Гвинея.
 Бам — остров в Тихом океане в составе островов Схаутена. Является территорией государства Папуа — Новая Гвинея.
 Бам — одна из 45 провинций Буркина-Фасо. Находится в Северо-Центральном регионе, столица провинции — Конгуси.
 (2031) БАМ — астероид

Фамилия 
 Бам, Абрам Наумович (1923—2013) — вологодский фотограф-художник.
 Бам, Кэти (род. 1988) — американская хоккеистка на траве.
 Бам, Нина Игнатьевна (1901—1975) — советская писательница, драматург и журналистка.